Rimi kan syfta på:

 Rimi – en lågprisbutik i Norge, se Ica Norge
 Rimi Baltic – ett helägt dotterbolag till Ica AB